Il premio Orizzonti al miglior film è un premio che viene assegnato all'interno della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Premio Orizzonti

Premio Orizzonti al miglior film (2010-)

Premi della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia